El término director de juego (a veces reemplazado por el anglicismo game master, «maestro de juego», o más sencillamente master) puede referirse a:

Director de juego, la persona narradora que supervisa y dirige a un grupo de jugadores en una partida de rol;
Director de juego, la persona encargada del mantenimiento y otras funciones en un videojuego en línea, más específicamente un MMORPG;
Director de juego, la persona encargada de dirigir una partida en cualquier tipo de juego por correo o a distancia.